Ехидо де Мимбрес има више значења:

 Ехидо де Мимбрес (Озолотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ехидо де Мимбрес (Темоаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику